Снядинский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Петриковского района Гомельской области Республики Беларусь.

Состав 
Снядинский сельсовет включал 5 населённых пунктов:
 Белин — деревня.
 Мордвин — деревня.
 Снядин — деревня.
 Судибор — деревня.
 Торгошин — деревня.

См. также 
 Петриковский район

Примечания

Ссылки 
 Петриковский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Петриковского района (Гомельская область)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании